Het FIFA Wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 2009 is het zeventiende voetbaltoernooi voor spelers tot 20 jaar, dat van 24 september tot en met 16 oktober 2009 is gehouden in Egypte. Na twee finaleplaatsen in 1993 en 2001 (vijf voor Afrika in totaal), won Ghana het toernooi als eerste Afrikaans land na strafschoppen (4–3) tegen Brazilië. Hongarije werd derde.

Speelsteden

Scheidsrechters

Geplaatste teams

Pottenindeling

Groepsfase 
De loting voor de Groepsfase vond plaats op 5 april 2009 in de Luxor Tempel.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Stand derde geplaatste teams

Knock-outfase

Achtste finales

Kwartfinales

Halve finales

Troostfinale

Finale

Toernooiranglijst

Doelpuntenmakers
8 doelpunten
 Dominic Adiyiah

5 doelpunten
 Vladimir Koman

4 doelpunten

3 doelpunten

2 doelpunten

1 doelpunt

Eigen doelpunt
 Luke DeVere (Tegen Costa Rica)

WK 2009 -20 in beeld

Referenties 

Wereldkampioenschap voetbal onder 20
Voetbal in Egypte
Voetbal in 2009
Voetbal